Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1976.

Setzliste 
Gesetzt wurden folgende Spieler:
  (gewann den Wettbewerb)
  (Viertelfinale)
  (Finale)
  Niestroj (Erste Runde)
  (Halbfinale)
  (Viertelfinale)
  (Halbfinale)
  (Erste Runde)

Ergebnisse 
In der Vorrunde gewann Todorow (Bulgarien) gegen Klaus Kretschmar mit 6:3, 6:0.

Quelle 
 Tennis, Verbandsorgan des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 20. Jahrgang (1976), Heft 4 (fälschlicherweise mit 21. Jahrgang bezeichnet) 

1976
Tennisturnier 1976